Quarg ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Quarg (* 1984), deutsche Schauspielerin, Theaterregisseurin, Tänzerin und Choreographin, siehe Laura Goldfarb
 Lisa Quarg (* 1984),  deutsche Schauspielerin, Theaterregisseurin, Tänzerin und Choreographin
 Oskar Quarg (1887–1969), deutscher Mittelstreckenläufer
 Richard Quarg (1844–1906), Theaterunternehmer